Џејмс Кромвел () је амерички глумац, рођен 27. јануара 1940. године у Лос Анђелесу (САД).

Филмографија 

|-
| 1995. || Народ против Ларија Флинта || The People vs. Larry Flynt || Чарлс Китинг ||
|-
| 1995. || Бејб || Babe || Артур Хогет ||
|-
| 1996. || Ликвидатор || Eraser || Вилијам Донохју ||
|-
| 1996. || Звездане стазе: Први контакт || Star Trek: First Contact || Зефрам Кокран ||
|-
| 1997. || Поверљиво из Л. А. || L.A. Confidential || Дадли Смит ||
|-
| 1998. || Дубоки удар || Deep Impact || Алан Ритенхаус ||
|-
| 1998. || Бејб: Прасе у граду || Babe: Pig in the City || Артур Хогет ||
|-
| 1999. || Зелена миља || The Green Mile || Хал Мурс ||
|-
| 2000. || Свемирски каубоји || Space Cowboys || Боб Герсон ||
|-
| 2002. || Сви наши страхови || The Sum of All Fears || Џ. Роберт Фаулер ||
|-
| 2004. || Ја, робот || I, Robot || Алфред Ланинг ||
|-
| 2006. || Краљица || The Queen || Принц Филип, војвода од Единбурга ||
|-
| 2007. || Спајдермен 3 || Spider-Man 3 || Џорџ Стејси ||
|-
| 2008. || Буш || W. || Џорџ Х. В. Буш ||
|-
| 2014. || Град хероја || Big Hero 6 || Јокаи || глас
|-
| 2018. || Свет из доба јуре: Уништено краљевство || Jurassic World: Fallen Kingdom || Бенџамин Локвуд ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1940.
Амерички глумци
Вегетаријанци